Unleashed — третий студийный альбом американского рэпера Bow Wow, выпущенный 19 августа 2003 года.

Об альбоме 
Unleashed первый альбом певца без участия продюсера Джермейна Дюпри. Bow Wow также изменил своё имя, отбросив частичку «Lil»(маленький), после съёмок в фильме «Как Майк» в 2002 году.  Первым синглом с альбома стала песня «Let's Get Down», которая достигла 14-й позиции в чарте Billboard Hot 100. Альбом дебютировал на # 3 в Billboard 200 с 129 тыс. проданных копий в первую неделю. Пару месяцев спустя альбом был присвоен статус золотого от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний с тиражом 500 тыс. проданных копий.

Список композиций

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Хип-хоп-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Bow Wow